Абалаково — назва кількох населених пунктів:
  Абалаково — село в Нижньоудинському районі  Іркутської області.
  Абалаково — станція в  Єнісейскому районі  Красноярського краю.
  Абалаково — село в  Саянському районі  Красноярського краю.